Schengelia bzw. Shengelia ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Schengelia (* 1980), georgisch-österreichischer Schachspieler
 Irakli Schengelia (* 1982), georgisch-israelischer Fußballspieler
 Lewan Schengelia (* 1995), georgischer Fußballspieler
 Ramas Schengelia (1957–2012), sowjetischer Fußballspieler
 Tornike Schengelia (Tornike Shengelia; * 1991), georgischer Basketballspieler